Елизавета I:

Персоналии:
 Елизавета I — королева Англии.
 Елизавета I Петровна — императрица Всероссийская.

Прочее:
 RMS Queen Elizabeth — океанский лайнер.
 «Елизавета I» — британско-американский телевизионный сериал 2005 года.

См. также 
 Елизавета
 Елизавета (значения)
 Елизавета II (значения)
 Изабелла I (значения)